Distretto di Colca – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di Colca – distretto del Perù nella regione di Junín